Don't Take It Personal – album di Jermaine Jackson del 1989
 Don't Take It Personal – singolo di Jermaine Jackson del 1989, dall'album omonimo
Don't Take It Personal (Just One of Dem Days) – singolo di Monica del 1995, dall'album Miss Thang